Haeberl ist der Familienname folgender Personen:
Franz Xaver von Haeberl (1759–1846), deutscher Mediziner und Krankenhausreformer
Simon von Haeberl (1772–1831), deutscher Mediziner und Reformer des bayerischen Gesundheitssystems